Bär peut faire référence à :

Entreprise 
 Julius Bär,  banque suisse de gestion de titres

Nom de famille 

 Alexandra Bär (2002-), skieuse acrobatique suisse
 Alwin Bär (1941-2000), pianiste néerlandais
 Heinrich Bär (1913-1957), as allemand de la Luftwaffe
 Michael Bär (1988-), coureur cycliste suisse
 Romy Bär (1987-), joueuse allemande de basket-ball

Voir aussi 
 
 
 
 
Homonymie de patronyme